Zkratka SLES může mít následující významy:

 SUSE Linux Enterprise Server – komerční linuxová distribuce určená pro nasazení na serverech od firmy Novell
 Laurethsulfát sodný – pěnidlo vyráběné směšováním kyseliny sírové, monododecylesteru a sodné soli
Slovenský letecký sbor (SLeS) - civilní letectvo Slovenského štátu (1939-1945)

Zkratky